Ипожукан Линс де Араужо (; 3 июня 1926, Масейо — 19 июня 1978, Сан-Паулу), настоящее имя Ипужукан Линс де Араужо () — бразильский футболист, нападающий. Занимает 5-е место по общему количеству голов за клуб «Васко да Гама» — 225 мячей.

Карьера 
Ипожукан родился в городе Масейо, однако в юном возрасте он, вместе с семьёй, переехал в Рио-де-Жанейро. Там он заниматься футболом, играя на улицах города. Там его заметил один из скаутов клуба «Канто до Рио» и пригласил в команду. Там он начал карьеру, выступая в молодёжном составе «Канто».

В 1941 году он был замечен скаутами клуба «Васко да Гама» и начал играть за молодёжный состав «Васко». С 1944 года Ипожукан начал выступления за взрослую команду «Васко», а через год выиграл с ней чемпионат штата Рио-де-Жанейро, а через 2 года повторил этот успех, а затем, в 1949 году выиграл свой третий титул.

В 1950 году, в перерыве финала чемпионата штата с «Америкой», Ипожукано стало плохо, из-за промаха, когда форвард, обойдя всех игроков соперника, пробил прямо в руки вратарю. В перерыве он лежал на полу и молился, а затем попросил главного тренера команды, Флавио Косту, не выпускать его на второй тайм. Однако Коста надавил на него, дал ему два печенья и назвал сыном, и Ипожукан вышел на поле, чем помог клубу выиграть матч, сделав голевую передачу на Адемира.

В 1952 году Ипожукан выиграл свой 5-й титул чемпиона Рио-де-Жанейро, а через 2 года покинул клуб. В 1954 году Ипожукан перешёл в клуб «Португеза Деспортос». Через год он выиграл с «Португезой» турнир Рио-Сан-Паулу. В 1958 году он принял решение завершить профессиональную карьеру.

Международная карьера 
В составе сборной Бразилии Ипожукан дебютировал 20 апреля 1952 года в матче панамериканских игр с Чили, заменив Балтазара; игра завершилась со счётом 3:0 в пользу Бразилии. на этом турнире Ипожукан больше не сыграл, однако и без него Бразилия выиграла турнир. В 1953 году Ипожукан в составе сборной поехал на чемпионат Южной Америки, где провёл 5 игр из 6-ти. На том же турнире он забил единственный мяч за сборную, который принёс победу бразильцам над Уругваем 1:0. Последний матч за национальную команду Ипожукан провёл 17 ноября 1955 года на Кубке Освалдо Круза с Парагваем, который завершился со счётом 3:3.

Личная жизнь 
Настоящее имя его было Ипужукан (), однако журналисты часто переиначивали написание, называя его Ипожукан (), Ипожука () и другие.

Ипожукан был женат на девушке Леоноре (умерла в 1998 году). У них было два сына (Ипожукан и Рита де Кассия) и 7 внуков.

Ипожукан не любил поезда.

К концу жизни Ипожукан очень сильно болел. Из-за любви к ночной жизни, на которую он потратил все свои деньги, у него развился туберкулёз и нефрит. В 1970 году он стал одним из первых людей в Южной Америке, которому была осуществлена трансплантация органа, почки, осуществлённая в больнице Дас Клиникас в Сан-Паулу доктором Сабагом на деньги которые ему дали меценаты. Конец своей жизни он провёл в нищете, часто, вместе с семьёй, голодал. Однажды он сказал одному журналисту: «У меня есть деньги, которых хватит на три дня. Что будет потом — не знаю…». В 1978 году Ипожукана начал мучать кашель, а затем он был отправлен в больницу с сердечной аритмией. 18 июня Ипожукан посмотрел матч чемпионата мира 1978 Бразилия — Аргентина, из-за чего ему стало плохо, и на следующий день он скончался..

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1945, 1947, 1949, 1950, 1952
 Чемпион панамериканские игр: 1952
 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1955
 Чемпион турнира О’Хиггинса: 1955
 Обладатель Кубка Освалдо Круза: 1955

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на cbf.com
 Отчёт об одной из игр Ипожукана

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»